Муаньо, Франсуа Наполеон Мари — французский математик и популяризатор науки.
 Муаньо — крупный ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.